Вассерман (, , «водолей, водяной, водовоз») — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вассерман, Август (1866—1925) — немецкий микробиолог и иммунолог, автор экспресс-методики диагностики сифилиса, известной как реакция Вассермана.
 Вассерман, Александр Анатольевич (1931—2021) — украинский теплофизик, разработчик методов составления единых уравнений состояния.
 Вассерман, Анатолий Александрович (род. 1952) — российский инженер, журналист и публицист, политический консультант, теле- и радиоведущий. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.
 Вассерман, Вацлав (1898—1967) — чешский актёр, режиссёр и сценарист, продюсер.
 Вассерман, Гарри Гершель (1920—2013) — американский химик-органик.
 Вассерман, Генрих Йозеф (1791—1838) — немецкий скрипач и дирижёр.
 Вассерман, Григорий Моисеевич (1913—1972) — советский конструктор автомобилей.
 Вассерман, Дейл (1914—2008) — американский драматург.
 Вассерманн, Збигнев (1949—2010) — польский политик.
 Вассерман, Игорь Михайлович (род. 1991) — российский хоккеист с мячом.
 Вассерман, Кевин (род. 1963) — американский рок-музыкант.
  (1913—2002) — американский кинопродюсер.
 Вассерман, Любовь Шамовна (1907—1975) — еврейская поэтесса и прозаик, очеркист.
 Вассерман, Энтони (род. 1957) — британский математик.
 Вассерман, Якоб (1873—1934) — немецкий писатель.
 Вассерман, Ян Карлович (1932—1991) — русский советский поэт, альпинист, врач.
Составная фамилия
 Вассерман-Шульц, Дебби (род. 1966) — американский политик-демократ.

См. также 
 Вассер
 Водяной, Михаил Григорьевич (1924—1987) — советский артист оперетты, киноактёр и театральный режиссёр, певец, конферансье. Возможно, его настоящая фамилия — Вассерман.

Примечания